Роршах () — географическое название:
 Роршах — город в Швейцарии.
 Роршах — избирательный округ в Швейцарии.
Роршах — имена, фамилии, прозвища:
 Роршах, Герман (; 1884—1922) — швейцарский психиатр и психолог, создатель теста исследования личности «Пятна Роршаха».
 Роршах — персонаж графической новеллы «Хранители» Алана Мура 1986 года.